Eduard Falcký německy Eduard von der Pfalz (5. října 1625, Den Haag – 13. března 1663, Paříž) byl falcký princ z linie Pfalz-Simmern.

Biografie

Původ, mládí 
Eduard se narodil jako šestý syn/osmé dítě tzv. "zimního krále" Fridricha Falckého (1596–1632) a jeho manželky, anglické princezny Alžběty Stuartovny (1596–1662). Jeho prarodiči byli z otcovy strany falcký kurfiřt Fridrich IV. Falcký a jeho manželka Luisa Juliana Oranžská, z matčiny pak anglický král Jakub I. Stuart a Anna Dánská. Světlo světa spatřil v nizozemském Haagu, kam uprchli jeho rodiče po ztrátě českého trůnu po bitvě na Bílé hoře.

Manželství, potomci 
Eduard byl vychován jako kalvinista, avšak roku 1645 konvertoval, k velké nelibosti a proti odporu své matky ke katolické víře, aby se mohl oženit s o deset let starší Annou Gonzaga (1616-1684), dcerou Karla I. Gonzagy, mantovského vévody, již poznal na své cestě na francouzský dvůr. Manželství bylo uzavřeno tajně 24. dubna roku 1645. Kvůli této změně vyznání, kterou uskutečnil přes odpor své protestantské rodiny, se Eduard obrátil na würzburského biskupa Johanna Philippa von Schönborn, který měl hájit jeho dědické a právní nároky.

Koncem roku 1652 Eduardova starší sestra Luisa Hollandina prchla do Francie, kde pod vlivem svého bratra a jeho manželky rovněž přestoupila na katolickou víru.

Z manželství Eduarda a Anny Gonzaga se narodili čtyři potomci – tři dcery a syn, který však v útlém věku zemřel:
 Luisa Marie (23. července 1647 – 11. března 1679), ⚭ 1671 Karel Theodor zu Salm (7. července 1645 – 10. listopadu 1710), kníže ze Salmu, císařský polní maršálek
 Anna Henrietta (13. března 1648 – 23. února 1723), ⚭ 1663 Jindřich Jules Bourbon-Condé (29. července 1643 – 1. dubna 1709), kníže z Condé
 syn (1650–1651)
 Benedikta Henrietta (14. března 1652 – 12. srpna 1730), ⚭ 1668 Jan Fridrich Brunšvicko-Lüneburský (25. dubna 1625 – 18. prosince 1679), vévoda brunšvicko-lüneburský, kníže z Calenbergu

Důsledky Eduardovy konverze ke katolictví 
Eduard žil v Paříži až do své smrti; zemřel zde ve svých 37 letech 13. března roku 1663. Byl pohřben v pařížském kostele Val-de-Grâce. 

Kvůli své konverzi ke katolictví byl Eduard vyloučen z dědických nároků ve Falci. V důsledku anglického Act of Settlement z roku 1701, podle něhož z nástupnictví na anglický trůn jsou vyloučeni ti, kdo jsou katolického vyznání („papeženci“) nebo kdo si vezmou za manžela katolíka, byl roku 1714 jako král Velké Británie Jiří I. korunován syn Eduardovy nejmladší sestry Žofie, zatímco Eduardovy dcery byly jako příslušnice katolické církve z následnictví anglického trůnu vyloučeny.

Eduard sám byl, přes své katolické vyznání, jmenován roku 1649 rytířem Podvazkového řádu.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 Anna Wendland: Pfalzgraf Eduard und Prinzessin Luise Hollandine, zwei Konvertiten des Kurhauses Pfalz-Simmern. In: Neue Heidelberger Jahrbücher. 16, 1909, S. 44–80.
 Ludwig Häusser: Geschichte der Rheinischen Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und literarischen Verhältnissen. 2. Ausgabe. Band 2. Mohr, Heidelberg 1856, S. 517, online.

Externí odkazy 
 
 Eduardova genealogie
 http://www.thepeerage.com/p10142.htm#i101413
 https://www.findagrave.com/memorial/36455581/eduard-von_der_pfalz

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Rytíři Podvazkového řádu
Narození v roce 1625
Narození 5. října
Narození v Haagu
Úmrtí v roce 1663
Úmrtí 13. března
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v kostele Val-de-Grâce
Muži